Kníže z Ťin () byl čínský aristokratický titul udělovaný zpravidla příbuzným panujícího císaře, obvykle synům.

Titul knížete, wang (v případě nezávislých vládců překládaný jako král) byl po císaři (chuang-ti) nejvyšším aristokratickým čínským titulem.

V říši Wej byl titul Ťin wang zcela mimořádný, nad ostatními knížaty, a byl předstupněm císařské hodnosti, je proto vhodnější ho přeložit jako král z Ťin. Analogický význam měl při přechodu od období Západní Ťin k Východní Ťin, kdy ho přijímala knížata aspirující na císařskou hodnost.

Králové z Ťin v říši Wej 
 S’-ma Čao (;211–265), král z Ťin 264–265;
 S’-ma Jen (; 236–290), král z Ťin 265, poté (první) císař říše Ťin, syn předešlého.

Králové z Ťin v říši Ťin 
 S’-ma Žuej (;276–323), král z Ťin 317–318, předtím kníže z Lang-jie, poté císař říše Ťin;
 S’-ma Pao (;294–320), král z Ťin 319–320, předtím kníže z Nan-jangu.

Kníže z Ťin v říši Severní Wej 
 Toba Fu-luo († 449), druhý syn císaře Tchaj-wu-ti.

Knížata z Ťin v říši Suej 
 Jang Kuang (, 569–618), syn císaře Wen-ti. Kníže z Ťin od 581, poté korunní princ a od 604 císař.
 Jang Čao (, 584–606), syn předešlého. Kníže z Ťin 601–605, předtím kníže z Che-nanu, poté korunní princ.

Knížata z Ťin v říši Tchang 
 Li Č’ (628–683), syn císaře Tchaj-cunga. Kníže z Ťin 631–643, poté korunní princ a od 649 císař.

 Li Kche-jung (856–908), šatoský vojevůdce, kníže z Ťin 896–908;
 Li Cchun-sü (885–926), kníže z Ťin 908–923, pak císař říše Pozdní Tchang, syn předešlého.

Kníže z Ťin v říši Pozdní Čou 
 Čchaj Žung (921–959), kníže z Ťin 953–954, poté císař, adoptivní syn císaře Kuo Weje

Kníže z Ťin v říši Liao 
 Jie-lü Ao-lu-wo († 1122), kníže z Ťin, syn císaře Tchien-cuo-ti

Kníže z Ťin v říši Sung 
 Čao Kuang-i (939–997), bratr císaře Tchaj-cu, kníže z Ťin od 960, od 976 císař.

Knížata z Ťin v říši Jüan 
 Gammala, († 1302), kníže z Ťin od 1292, vnuk císaře Kublaje,
 Jesün Temür (1293–1328), kníže z Ťin, od 1323 císař, syn předešlého.

Knížata z Ťin v říši Ming 
 Ču Kang (1358–1398), kníže z Ťin od 1370, syn císaře Chung-wu;
 Ču Ťi-si (, 1375–1435), kníže z Ťin od 1398, syn předešlého;
 Ču Ťi-chuang (, 1381– ), kníže z Ťin 1414–1426, předtím kníže komanderie z Čao-te (do 1402) a z Pching-jang (1402–1414), syn Ču Kanga;
 Ču Mej-kuej (, 1399–1441), kníže z Ťin od 1435, syn Ču Ťi-siho;
 Ču Čung-süan (, 1428–1502), kníže z Ťin od 1442, předtím kníže komanderie z Jü-še (od 1441), syn předešlého;
 Ču Č’-jang (, 1489–1533), kníže z Ťin od 1503, pravnuk předešlého;
 Ču Sin-tchien (, 1516–1575), kníže z Ťin od 1536, prapravnuk Ču Čung-süana;
 Ču Šen-ťing (, † 1578), kníže z Ťin 1578, synovec předešlého;
 Ču Min-? (, ), kníže z Ťin 1578, syn předešlého;
 Ču Ťi-si (, † 1579), kníže z Ťin 1579, bratr Ču Šen-ťinga;
 Ču Min-čchun (, † 1610), kníže z Ťin od 1589, syn předešlého;
 Ču Čchiou-kuej (, † 1630), kníže z Ťin od 1613, syn předešlého;
 Ču Šen-süan (, † 1648), kníže z Ťin od 1630, syn předešlého.

Reference 

Čínská knížata